Utterören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Utterören, Borgå, Nyland, 
 Utterören, Pyttis, Kymmenedalen, 

Robotskapade Finlandförgreningar